Matilda (eller Maud) I av Boulogne, född 1105, död 3 maj 1152, var drottning av England som gift med kung Stefan av England. Hon var själv regerande fransk vasallgrevinna av Boulogne från 1125 till 1152.

Biografi
Hon var dotter till greve Eustace III av Boulogne och Mary av Skottland och kusin till Matilda av England: Henrik I av England var hennes morbror. 

År 1125 gifte hon sig med Stefan av Blois, som då var greve av Mortain. Vid hennes fars död senare samma år efterträdde hon honom som regerande vasall av Boulogne med Stefan som sin medregent som regerande grevinna och greve av Boulogne. 

Vid Henrik I:s död 1135 drog Stefan nytta av Boulognes kontroll över hamnarna till England och lyckades ta sig til England och kröna sig till dess monark före sin rival Matilda av England. Mathilda följde senare efter honom till England, där hon kröntes till drottning vid påsk 22 mars 1136. Som drottning stödde hon tempelriddarorden. Hon grundade Cressing Temple 1137 och Temple Cowley 1139, och var beskyddare för klostret Holy Trinity Priory at Aldgate. 

Mathilda var en stark allierad på Stefans sida i inbördeskriget med Mathilda av England och anförde hans styrkor då han var i fångenskap. Vid invasionen av England 1138 sammankallade hon trupper från Boulogne och Flandern till försvar. Hon ledde framgångsrikt belägringen av Dover Castle 1138, och förhandlade själv fram ett avtal med David I av Skottland 1139. Då Stefan tillfångatogs efter Slaget vid Lincoln 1141 samlade hon ihop trupper i allians med William av Ypres. Då Matilda av England förberedde sin kröning i London, avbröt hon henne och tvingade henne i allians med Henrik av Blois att lämna staden. Då Matilda av England belägrade Henrik av Blois i Winchester, attackerade hon hennes armé och avbröt belägringen och tillfångatog Matilda av Englands halvbror Robert av Gloucester. Hon slöt sedan ett avtal med Matilda i vilket denna i utbyte mot Robert frigav Stefan, som då kunde regera som kung igen. 

Hon avled i feber på Hedingham Castle, Essex, England 1152.

Anfäder

Referenser  

 

Födda 1105
Avlidna 1152
Englands drottningar
Kvinnliga regenter under 1100-talet
Kvinnor
Personer i England under 1100-talet